Woodland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodland (Alabama)
Woodland (Californië)
Woodland (Georgia)
Woodland (Illinois)
Woodland (Maine)
Woodland (Michigan)
Woodland (Minnesota)
Woodland (Mississippi)
Woodland (North Carolina)
Woodland (Utah)
Woodland (Washington)

Plaatsen elders:
 Woodland (Devon)

Personen met de achternaam Woodland:
 Norman Joseph Woodland

En naar:
Woodland (band)
 Woodland-periode